Met Aurel Vlaicu kan bedoeld worden:

 de Roemeense luchtvaartpionier Aurel Vlaicu (1882-1913)
 het tweede vliegveld van Boekarest Aurel Vlaicu International Airport, voorheen Băneasa
 een plaats in het Roemeense district Botoșani, Aurel Vlaicu (Botoșani)
 een plaats in het Roemeense district Hunedoara, Aurel Vlaicu (Hunedoara)
 een plaats in het Roemeense district Mureș, Aurel Vlaicu (Mureș)